Макс Кассовиц (также Кассовитц, Кассович, ; 1842—1913) — австрийский педиатр, основатель Kinderkrankeninstitut — первого специализированного Института детских болезней в Вене.

Биография 
Из еврейской семьи. Учился в Вене, где в 1863 году защитил докторскую диссертацию. В течение многих лет был ассистентом у Л. Политцера. С 1885 года приват-доцент детских болезней, с 1891 профессор детских болезней. Специалист, главным образом, по лечению сифилиса и рахита. Имя Кассовица связано с одним из характерных эпизодов в истории научных случайностей: полагая, что наилучшим средством лечения рахита является фосфор, он проводил весьма успешную терапию рахита посредством препаратов фосфора, растворенных для лучшей усвояемости в рыбьем жире (который и оказывал в действительности лечебный эффект).

Сочинения 
 «Die Vererbung der Syphilis» (Вена, 1876)
 «Die normale Ossification und die Erkrankungen des Knochensystems bei Rachitis und hereditärer Syphilis. Theil I. Normale Ossification» (Вена, 1881); часть II: «Rachitis» (1882)
 «Die Pathogenese der Rachitis» (1885)
 «Die Phosphorbehandlung der Rachitis» («Zeitschrift für klinische Medicin», 1883)
 «Die Symptome der Rachitis» (Лейпциг, 1886)
 «Vorlesungen über Kinderkrankheiten im Alter der Zahnung» (Вена, 1892; имеется в русском переводе — «Лекции по болезням первого детского возраста», 1894)
 «Allgemeine Biologie. Band I. Aufbau und Zerfall des Protoplasmas. Band II. Vererbung und Entwicklung» (Вена, 1892)

Кассовиц издавал «Beiträge zur Kinderheilkunde aus dem I. öffentlichen Kinderkrankeninstitute in Wien».

Примечания

Литература 
 

Медики Австрии
Педиатры
Доктора философии
Похороненные на Дёблингском кладбище